La liste des sites classés de l'Isère présente les sites naturels classés du département de l'Isère. Au , ils sont au nombre de .

Liste

Références

Voir aussi 
Site nature-isere.fr Carte des sites classés de l'Isère

Articles connexes 
 Site naturel classé
 Liste des sites Natura 2000 de l'Isère

Sites classés